Собор Святого Евгения () — католический собор епархии Дерри. Находится в городе Дерри в графстве Лондондерри, Северная Ирландия. Посвящён ирландскому святому  ( — Евгений), основавшему монастырь в  в VI веке.

История 
Только после принятия Билля об эмансипации католиков в 1829 году в Дерри стало возможно строительство католического собора. Сбор средств на строительство собора начался в 1840 году. Деньги собирали не в Дерри и Ирландии, но и в Америке, где люди пожертвовали более четырёх тысяч фунтов.

Архитектором был выбран , который уже спроектировал множество соборов по всей Ирландии. Возведение неоготического собора началось в 1849 году. Общая стоимость строительства собора составила чуть более 40 000 фунтов стерлингов (5 120 000 фунтов стерлингов на 2019 год с учётом инфляции).

Собор был официально открыт 4 мая 1873 года тогдашним епископом Дерри Фрэнсисом Келли. Проект строительства колокольни и шпиля собора был отложен, так как на него не хватило средств. Изначально окна собора из-за недостаточного спонсирования окна были из простого стекла, и только в конце 1890-х годов их заменили витражами. Возведение колокольни и шпиля началось 13 августа 1900 года, когда епископ заключил договор с компанией Courtney and Co из Белфаста. Все работы были завершены 19 июня 1903 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Е
Здания и сооружения, заложенные в 1849 году
Храмы, построенные в 1903 году
Неоготическая архитектура Великобритании
Здания и сооружения, построенные в 1903 году в Великобритании
XX век в Северной Ирландии